Hospitalários pode referir-se a:
 Cavaleiros Hospitalários, organização internacional católica
 Hospitalários (Ucrânia), organização voluntária de médicos militares na Ucrânia
 Ordem Hospitalária, ordem real da cavalaria britânica